USS Congress (1776)
USS Congress (1777) 
USS Congress (1799)
USS Congress (1841)
USS Congress (1868)
USS Congress (1918)